Світлана Кузнецова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її перемогла Лі На.
Жустін Енен виграла титул, у фіналі перемігши Саманту Стосур з рахунком 6–4, 2–6, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних гравчинь виходять без боротьби в другий раунд.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= С Сфар
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3=r
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Л Шафарова
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= О Говорцова
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06=
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= В Азаренко
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= С Кузнецова
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Н Лі
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= А Дулгеру
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=7/WC
| RD2-team08= С Стосур
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Л Шафарова
| RD3-score01-1=61
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=1
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02=

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Porsche Tennis Grand Prix
2010